Бугайски, Ричард (, 27 апреля 1943 года, Варшава — 7 июня 2019 года) — польский режиссёр кино и телевидения, писатель и сценарист.

Биография 
Родился в оккупированной гитлеровцами Варшаве и чудом выжил.
Отец, Эдвард Бугайски, был членом Польской социалистической партии (ППС).

Ричард хотел стать рок-музыкантом, но оставил эти занятия, осознав, что недостаточно талантлив. Рисовал, занимался журналистикой.
Изучал философию в Варшавском университете, но на третьем курсе, случайно посмотрев фильм «8½» Федерико Феллинии, перешёл изучать режиссуру в Национальную киношколу в Лодзи, которую окончил в 1973 году.

В 1976 году начал сотрудничать с кинообъединением «Х» (), которой руководил Анджей Вайда, где снял фильмы «Женщина и женщина и классы». В 1981 году снятый им полнометражный художественный фильм «Допрос», был запрещен коммунистической цензурой из-за несовместимости с политической линией польских властей после введения военного положения. Кинообъединение X было официально распущено.

В 1985—1995 годах жил и работал в эмиграции в Канаде.

Умер после продолжительной болезни.

Фильмография 
  — Катаракта ()
  — Закрытая система ()
  — Генерал Нил ()
  — () (ТВ, 2006)
  — Солидарность, Солидарность… ()
  — Да или нет? (мини-сериал, )
  — На общей (сериал, )
  — В кого я уродился? (ТВ, )
  — ()
  — Игроки ()
  — Телевизионная служба новостей (сериал, )
  — Просека ()
  — T и T (сериал, )
  — ()
  — Альфред Хичкок представляет (сериал, )
  — Сумеречная зона (сериал, )
  — Автостопщик (сериал, )
  — Допрос (1982, )
  — Педагогическая деятельность () (ТВ, 1980)
  — Женщина и женщина (1980, )

Библиография 
 Прослушивание (1982)
 Я признаю свою вину (1985)
 Соль и перо (2000)

Литература

Примечания

Ссылки 
Ryszard Bugajski on his Career 

Кинорежиссёры Польши
Сценаристы Польши